ZGC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Zhongchuan, Lanzhou, Cina